Джей-ліга 2013 — 21-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Санфрече Хіросіма.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нісікава Сюсаку
 Насу Дайсуке
 Морісіге Масато
 Наказава Юдзі
 Накамура Сюнсуке
 Ямагуті Хотару
 Какітані Йоїтіро
 Аояма Тосіхіро
 Осако Юя
 Окубо Йосіто
 Кавамата Кенго

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2013 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2013 в Японії